Elsdorf kan syfta på::

Tyskland
 Elsdorf, Niedersachsen – en kommun i Landkreis Rotenburg i Niedersachsen
 Elsdorf, Rheinland – en stad och en kommun i Nordrhein-Westfalen
 Elsdorf-Westermühlen – en kommun i Schleswig-Holstein